Гаудеа́мус ( — веселімося) — середньовічна студентська пісня, студентський гімн.

Історія 

Пісня з'явилася в XIII або XIV столітті в Гайдельберзькому або в Паризькому університеті (Сорбонні). Себастьян Брант згадує гімн 1267 року за назвою «Gaudeamus igitur».

«Гаудеамус» належить до жанру застільних пісень вагантів — середньовічних мандрівних поетів і співаків, серед яких були і студенти.

Протягом кількох століть пісня передавалася усно і тому має багато варіантів. Друком текст «Гаудеамуса» вперше з'явився в 1776 році, а в 1781 мандрівний письменник К.В. Кіндлебен (Christian Wilhelm Kindleben) надав йому форми, що збереглася дотепер.

Відомий мотив пісні затвердив, імовірно, композитор XV століття Йоганнес Окегем. Петро Чайковський переклав мелодію для чотириголосого чоловічого хору з фортеп'яно. «Гаудеамус» використовували Ференц Ліст, Йоганнес Брамс, Анатолій Кос-Анатольський. Енгельберт Гумпердінк створив оперу «Гаудеамус» із життя німецького студентства. Середньовічний «Гаудеамус» складався із 7 частин.

Цю пісню тепер співають на святах і зустрічах студенти усього світу. Це своєрідний символ студентства, молодості.

Текст 
Gaudeamus (Веселімось!)

Carmen scholasticum (Школярський гімн)

Нижче подано латинський текст пісні й дослівний переклад, а також літературний переклад і переспів. Примітка: перші два рядки й останній рядок кожної строфи виконуються двічі. Отже, рядки кожної строфи виконуються в такому порядку: I, II, I, II, III, IV, V, V.

Примітки

Джерела 
 Ревак Н.Г., Сулим В.Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів) 2-ге вид., виправлене і доповнене. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 415 с. ISBN 966-96073-2-9	 (С.27-29)

Література 
 Т.О. ТИМОЩУК, І.О. ТИМОЩУК. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГІМНУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ «GAUDEAMUS» / Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - Випуск 16(59), 2017. Наукові записки РДГУ. - С.280-282 Ел.джерело 
 Латинська мова та основи медичної термінології. Закалюжний М.М. / Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. - 424 с. ISBN 966-673-060-X (С.338)

Посилання 
Вікіджерела — Gaudeamus Igitur
 Ґаудеамус. Переклад українською мовою (Дмитро Куренівець) 
 Ґаудеамус. Latina, Українська, Français, English
 Гаудеамус (студентський гімн) 
 Philologia classica. Студентський гімн Gaudeamus: текст, переклад рос., транскрипція, ноти
 Гімн в форматі mp3 (3,12 MB), вик. хор Штутграртського університету 
 Гаудеамус. midi-файл

Відео 
 Gaudeamus – гімн студентів.(,) youtube, 2020, 1хв 24сек

Гімни
Студентство
Академічна культура